Pili ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur. Es wird Bikolano, Filipino/Tagalog, und Englisch gesprochen.

Die Stadtgemeinde Pili liegt zentral in der Provinz Camarines Sur auf der Insel Luzon. Die Stadtgemeinde Pili grenzt im Norden an die Gemeinde Naga City, im Süden an die Gemeinde Bula, im Osten an Ocampo, im Westen an die Gemeinden Minalabac und Milaor. Die Stadtgemeinde von Pili besteht aus 26 Barangays. Eine regelmäßige Eisenbahnverbindung besteht zwischen Manila und Pili, sie wird von der Philippine National Railways betrieben.

Barangays 

Die Stadtgemeinde Pili ist unterteilt in 26 Barangays:

Weblinks 
 Offizielle Website von Pili (englisch)

Quellen 
 www.pili.gov.ph (englisch)
 

Ort auf den Philippinen